Два Брата может означать:

География 
(список не полный, в России существует ещё множество географических объектов с подобным названием)
 Два Брата — гора в Челябинской области России.
 Два Брата — гора в Туапсинском районе Краснодарского края России.
 Два Брата — островок, близ Дальнегорска.
 Два Брата — островки, близ Владивостока.
 Два Брата — островки в составе Курильских островов.

Кино 
 «Два брата» — фильм 1910 года.
 «Два брата» — фильм 1937 года.
 «Два брата» — фильм 1939 года.
 «Два брата» — фильм 1954 года.
 «Два брата» — фильм 1964 года.
 «Два брата» — фильм 2004 года.

Литература 
 «Два брата» — повесть А. М. Волкова.
 «Два брата» — роман Константина Станюкевича.
 «Два брата» () — англо-шотландская народная баллада.

См. также 
 Дойз-Ирманс ()
 Три Брата
 Братья
 Брат